Uefacupen 1974/1975 vanns av Borussia Mönchengladbach från det dåvarande Västtyskland efter finalseger mot Twente, Nederländerna.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Finaler

Första mötet

Andra mötet 

Borussia Monchengladbach vinnare med sammanlagt 5-1

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

1974/1975
Fotbollssäsongen 1974/1975
1974 i Europa
1975 i Europa